Miejscowości:
 w Boliwii:
 San Benito – miasto w departamencie Cochabamba, w prowincji Punata
 w Gwatemali
 San Benito – miasto w departamencie Petén
 w Kolumbii
 San Benito – miasto w departamencie Santander
 w USA:
 San Benito – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Benito (ang. San Benito County) – w stanie Kalifornia
 Wyspy San Benito – wyspy leżące u wybrzeży Baja California